Побласьон-де-Серрато ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 19,80 км². Население — 121 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Покровителями города считаются святой Бабилес и святая Ана.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии